Duboka (gmina Kučevo) – wieś w Serbii, w okręgu braniczewskim, w gminie Kučevo
 Duboka (miasto Jagodina) – wieś w Serbii, w okręgu pomorawskim, w mieście Jagodina
 Duboka (żupania dubrownicko-neretwiańska) – wieś w Chorwacji, w żupanii dubrownicko-neretwiańskiej, w gminie Slivno
 Duboka (żupania pożedzko-slawońska) – wieś w Chorwacji, w żupanii pożedzko-slawońskiej, w gminie Čaglin
 Duboka (żupania splicko-dalmatyńska) – wieś w Chorwacji, w żupanii splicko-dalmatyńskiej, w mieście Komiža